Fiat Weekend steht für folgende Kombimodelle von Fiat:

 Fiat Palio Weekend, siehe Fiat Palio
 Fiat Marea Weekend, siehe Fiat Marea